Bizen, une ville du Japon.
 la province de Bizen, une ancienne province du Japon.